Чемпіонат Казахстану з футболу 2007 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вдруге здобув Актобе.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Екібастузець було виключено з чемпіонату за участь у договірному матчі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на rsssf 

2007
Казахстан
2007 у Казахстані